Лас Вегас има више значења:
 Лас Вегас
 Лас Вегас (Нови Мексико)